Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 881 dans le monde.

 Route 881 dans l'Alberta, Canada
 Route européenne 881 en Turquie